Teglværkshuse kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Teglværkshuse (Butterup Sogn) – en bebyggelse i Butterup Sogn, Holbæk Kommune
 Teglværkshuse (Nørre Herlev Sogn) – en bebyggelse i Nørre Herlev Sogn, Hillerød Kommune
 Teglværkshuse (Sankt Peders Sogn) – en bebyggelse i Sankt Peders Sogn, Slagelse Kommune
 Teglværkshuse (Tingsted Sogn) – en bebyggelse i Tingsted Sogn, Guldborgsund Kommune
 Teglværkshuse (Tjæreby Sogn) – en bebyggelse i Tjæreby Sogn, Slagelse Kommune
 Teglværkshuse (Tureby Sogn) – en bebyggelse i Tureby Sogn, Faxe Kommune
 Teglværkshuse (Vollerslev Sogn) – en bebyggelse i Vollerslev Sogn, Køge Kommune